Galos oder Gálos ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Galos (1924–2003), polnischer Historiker
 Roland Gálos (* 1995), ungarischer Boxer